Hrvatska:
 Josipdol, naselje i središte istoimene općine u Karlovačkoj županiji

Slovenija:
 Josipdol (Ribnica na Pohorju, Slovenija), naselje u općini Ribnica na Pohorju.